Tzu est un mot chinois signifiant "maitre", également transcris Tseu, désignant des philosophes et sages chinois dont notamment :
Lao Tseu
Sun Tzu.

Homonymie